Seznam guvernerjev Washingtona.

Guvernerji Teritorija (1853-1889)

Guvernerji države (1889-danes)

Washington